

Geografia 
 Curcio – frazione di Colico, comune italiano in provincia di Lecco
 Monte Curcio, monte della Calabria

Persone 
 Armando Curcio, editore italiano
 Carlo Curcio, giornalista e storico italiano
 Cesare Curcio, politico italiano
 Corrado Curcio, letterato e filosofo italiano
 Dino Curcio, attore ed editore italiano, figlio di Armando
 Emanuele Curcio, ex calciatore italiano
 Fabrizio Curcio, funzionario italiano
 Gerardo Curcio, detto Sciarpa, guerrigliero e militare italiano
 Giuseppe Curcio, compositore italiano
 Maria Curcio, pianista, insegnante e musicologa italiana
 Maria Crocifissa Curcio, religiosa italiana
 Pat Curcio, allenatore di hockey su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
 Renato Curcio, ex terrorista italiano, fondatore delle Brigate Rosse
 Rocco Curcio, politico italiano

Altro 
 Armando Curcio Editore